Середній розмір пенсійної виплати в Україні — це середнє арифметичне даних про розмір призначених місячних пенсій, що наводяться з урахуванням компенсаційних виплат і цільових допомог, передбачених законодавством. Враховано середнє значення призначеної пенсійної виплати станом на 1 січня кожного року. Перерахунок пенсії в доларах США враховано за середньомісячним курсом НБУ на січень кожного року.

Дані національної валюти наведено: 1991 рік — в радянських карбованцях, 1992-1995 роки — купонокарбованцях, з 1996 року — в гривнях.

* — 2014-2023 роки не враховані дані на тимчасово окупованих Російською Федерацією, територіях України.

Див. також 
 Середня заробітна плата в Україні

Примітки

Джерела 
 
 НБУ: Показники валютного ринку

Пенсійне забезпечення в Україні
Особисті фінанси
Трудове право
Економічна статистика